Иноизда́т — аббревиатура, которая может означать:

 «Издательство литературы на иностранных языках» — советское государственное издательство 1931–1963 годов.
 «Издательство иностранной литературы» — советское государственное издательство 1946–1963 годов.